8991 Solidarity – asteroide della fascia principale
 Solidarity Federation – federazione anarchica attiva in Gran Bretagna
 International Solidarity Movement – organizzazione senza scopo di lucro e non violenta che si pone l'obiettivo di sostenere la causa palestinese nel conflitto israelo-palestinese